onomàstica:
 Ibrahim Inal, príncep seljúcida (+ 1059)
 Inal, emir fundador de la dinastia inàlida (1096)
 Inal o Inalčuk, governador d'Otrar (+ 1220)
 Ínal al-Ajrud, sultà mameluc
 Ibnülemin Mahmud Kemal Inal (antigament Ibn al-Amin Mahmud Kemal Inal), escriptor turc darrer representant de l'erudició tradicional otoamna (1870-1957)